|-
| 96401 - || || 24 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 96402 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96403 - || || 24 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96404 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96405 - || 1998 ES || 2 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96406 - || || 2 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96407 - || || 5 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96408 - || || 5 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96409 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96410 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96411 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96412 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96413 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96414 - || || 3 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96415 - || || 22 de març, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 96416 - || || 22 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96417 - || || 18 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96418 - || || 25 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96419 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96420 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96421 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96422 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96423 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96424 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96425 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96426 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96427 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96428 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96429 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96430 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96431 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96432 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96433 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96434 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96435 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96436 - || || 28 de març, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 96437 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96438 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96439 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96440 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96441 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96442 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96443 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96444 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96445 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96446 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96447 - || || 22 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96448 - || || 28 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96449 - || || 3 d'abril, 1998 || Oohira || T. Urata
|-
| 96450 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96451 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96452 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96453 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96454 - || 1998 HR || 17 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96455 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96456 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96457 - || || 28 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96458 - || || 17 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96459 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96460 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96461 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96462 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96463 - || || 30 d'abril, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96464 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96465 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96466 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96467 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96468 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96469 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96470 - || || 25 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96471 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96472 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96473 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96474 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96475 - || || 25 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96476 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96477 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96478 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96479 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96480 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96481 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96482 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96483 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96484 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96485 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96486 - || || 25 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96487 - || || 1 de maig, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 96488 - || || 6 de maig, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96489 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96490 - || || 23 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96491 - || || 23 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96492 - || || 28 de maig, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 96493 - || || 19 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96494 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96495 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96496 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96497 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96498 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96499 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96500 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
6